Eiriksson lub Eiríksson
 Harald Eiríksson – hrabia na Orkadach
 Leifur Eiríksson (isl.) – Leif Eriksson (975–1020), wiking, syn Eryka Rudego
 Bjarni Ólafur Eiríksson (ur. 1982) – islandzki piłkarz

Zobacz też 
 Eriksson (nazwisko)